Семёновка — деревня в Инсарском районе Мордовии в составе Сиалеевско-Пятинского сельского поселения.

География 
Находится на расстоянии примерно 18 километров по прямой на юго-восток от районного центра города Инсар.

История 
Упоминается с 1869 года как владельческая деревня из 12 дворов, названием связано с именем владельца Семёна Хитрово.

Население 

Постоянное население составляло 75 человека (русские 92 %) в 2002 году, 40 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Инсарского района